Алекса Джурашович (; ) — сербский футболист, полузащитник клуба «Спартак» (Суботица).

Клубная карьера 
Джурашович — воспитанник клуба «Спартак» из Суботицы. 13 июня 2020 года в матче против «Мачва» он дебютировал в сербской Суперлиге.

Примечания 

Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Спартак» Суботица